El espectro atómico es un término de la física y la química que alude:

 al espectro de absorción, la radiación electromagnética absorbida por un átomo o molécula.
 al espectro de emisión, la radiación electromagnética emitida por un átomo